Шмуэль Альперт (Хальперт, , Румыния) — израильский политик, раввин, депутат Кнессета. Член Правления ЦК партии «Агудат Исраэль», член международного исполкома партии Агудат Исраэль.

Родился в Румынии. Внук раввина Мордехая из Надворной и раввина Исроэла Яакова из Хуста. В Израиль репатриировался в 1960 году. Окончил Вижницкий институт изучения Талмуда, имеет смиху раввина. Проживает в пригороде Тель-Авива — Бней-Браке. Женат. Имеет шесть детей. Владеет идишем, немецким и румынским языками. Являлся депутатом Кнессета шести созывов.

Ссылки 
 

Депутаты кнессета от фракции Агудат Исраэль
Депутаты кнессета от фракции Яхадут ха-Тора
Депутаты кнессета XVI созыва
Депутаты кнессета XV созыва
Депутаты кнессета XIV созыва
Депутаты кнессета XIII созыва
Депутаты кнессета XII созыва
Депутаты кнессета X созыва
Депутаты кнессета XVII созыва
Члены партии «Агудат Исраэль»